Joseph Emerson Brown (1821-1894) – politico statunitense
 Joseph Epes Brown (1920-2000) – antropologo e storico delle religioni statunitense
 Joseph Evans Brown (1892-1973) – comico e attore statunitense
 Joseph Mackey Brown (1851-1932) – politico statunitense, figlio di Joseph Emerson
 Joseph White Brown (1793-1880) – generale statunitense